Quatre Interstate highways ont pour nom Interstate 69.
 Interstate 69 reliant Rosenberg (Texas) à la frontière canadienne 
 Interstates 69C, 69W, 69E au Texas

Voir aussi